Mordy peut désigner:

Toponymie
en , dans la voïvodie de Siedlce :
 Mordy, une ville et chef-lieu de la gmina de même nom
 Mordy, une gmina urbaine-rurale